Barbosa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luis Agosto Grandvaux Barbosa
 Maria A. de J. Barbosa
 Vanio Perazzo Barbosa